Le titre  peut faire référence à :

Cinéma 
  un film américain de Richard Levine, sorti en 2010 ;
  est un film américain réalisé par Michael Sucsy, sorti en 2018.

Musique 
  est un album du groupe de nu jazz britannique The Cinematic Orchestra, sorti en 2002 ;
 , un single de metal industriel du groupe Nine Inch Nails, sorti en 2006.

Jeu vidéo 
 , un jeu vidéo en 2D, sorti en 2009.

Voir aussi 
 Every Day Carry, un ensemble d'objets que les survivalistes portent en permanence sur eux.